Walker County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Walker County (Alabama)
 Walker County (Georgia)
 Walker County (Texas)